Canachus (persoon), Oud-Grieks beeldhouwer
 Canachus (geslacht), geslacht van Phasmatodea